Кади́льная ни́ша — место в православном храме, где хранится и готовится к использованию кадило. Кадильная ниша может находиться в северной или южной стене алтаря, в переходе между соседними алтарями, в пономарке, в ризнице, в сосудохранительнице, на клиросе, или в другом месте храма. На Руси в древности кадильное место православного храма располагалось возле отопительной печи, из которой брались горящие древесные угли для кадила.

Устройство кадильной ниши 
Кадильная ниша должна отвечать требованиям удобства и безопасности. Внутри каменных, кирпичных и железобетонных храмов для кадильной ниши делается углубление в стене (если стена достаточно толстая) размерами примерно: метр в высоту, полметра в ширину и полметра в глубину. В верхней части делается отверстие для дымохода, выход из которого не должен заливаться дождевой водой и засыпаться липким снегом. Иногда, для усиления вытяжки в летнее время, в дымоход устанавливают небольшой электрический вентилятор. При этом нужно учитывать:
 чтобы вентилятор сильно не шумел на весь храм,
 чтобы его пластиковые лопасти и изоляция проводов случайно не загорелись от попадающих на них искр от горящих углей,
 чтобы в дымоходе не образовывался конденсат с грязными сажевыми подтёками во время сильных зимних морозов от значительных перепадов температур и влажности воздуха и обледенениями, из-за которых может заклинить подшипник вентилятора, а его электродвигатель — перегореть,
 чтобы чёрные подтёки конденсата на стекали по белоснежным наружным стенам храма, оставляя грязные следы,
 чтобы дымоход можно было бы сравнительно легко чистить изнутри или снаружи от сажи, пыли, паутины и случайных посторонних предметов.

Внутри ниши, сверху одной из боковых поверхностей, под герметично закрывающим стеклом, которое можно не опасаясь мыть водой, желательно для подсветки ниши поместить лампочку, а пониже закрывающего стекла — электрический выключатель для лампочки и розетка (разъём) для электрической плитки.

На плоском или полукруглом (арочном) потолке внутри ниши закрепляется несколько крючков для подвешивания на них колец кадил и цепочек от их крышек. Чтобы горящий уголь в кадиле не потух без доступа воздуха, крышку его необходимо приподнять цепочкой, зацепляя кольцо на её конце за соседний крючок. Крючков должно быть достаточно для всех кадил — на Литургии, совершаемой архиерейским чином требуется практически сразу четыре кадила: два с бубенцами на цепочках, и два без бубенцов.

Кадильная ниша, контактируя с дымом, быстро покрывается копотью. Чтобы удобно ежедневно мыть с моющими средствами все поверхности кадильной ниши изнутри выкладывают мелкими белыми кафельными плитками.

Для уменьшения шума от вентилятора, кадильную нишу прикрывают, обычно двустворчатыми, деревянными лакированными дверцами. Чтобы эти дверцы не хлопали, к ним приклеивают смягчающие набойки.

Если пол в храме деревянный или покрыт линолеумом или коврами, то перед кадильной нишей на полу стелется металлический лист по правилам пожарной безопасности.

В кадильной нише хранятся:
 кадило (одно или несколько), может быть кацея,
 электрическая плитка,
 небольшой запас кадильных углей (в виде таблеток разных размеров),
 коробочки с ладаном разных видов,
 металлическая ложечки для подкладывания ладана в кадило и вынимания из него сгоревшего пепла,
 щипцы,
 пинцет,
 тряпочка-прихватка, через которую можно не обжигаясь подносить правой рукой горячую чашечку кадила на проскомидии. Эта же тряпочка может использоваться для протирания и мытья кадильной ниши,
 ковчежец с крышкой для пепла и недосгоревших кадильных углей,
 щётка для подметания ниши,
 железный совок. При  подбирании с пола упавших по неосторожности горящих углей лёгкий пластиковый бытовой совок может расплавиться и загореться,
 огарок свечки и зажигалка для разжигания угля в случае, если плитка сломается или пропадёт электричество. Всё чаще используют компактную газовую горелку, которая значительно быстрее плитки разжигает кадильный уголь. Её удобно использовать на требах вне храма.

Вместо кадильной ниши во многих храмах используются другие приспособления для кадил:
 шкаф,
 вешалка,
 подвес,
 подставка.

Примечания 

Устройство христианского храма